El zacateca és una figura característica de Cuba, avui dia folklòrica, que s'encarrega en general dels enterraments i la sepultura, però principalment es dona aquest nom al que fa d'acompanyant de la comitiva fúnebre vestit de gala. El nom (zacatec, zacateca) correspon també a la persona natural de l'estat de Zacatecas a Mèxic o de la seva capital o a les coses relatives al mateix estat i ciutat.

Referències 

Cultura de Cuba
Mort